Марион Джонс(-Томпсон) (; ) — американская легкоатлетка, специализировалась в спринте и прыжках в длину. На Олимпийских играх 2000 года завоевала три золотые и две бронзовые медали, которых была лишена в 2007 году из-за доказанного намеренного употребления допинга перед соревнованиями. В 2008 году отбывала тюремное заключение за лжесвидетельство в суде по делу о её допинговом скандале.

10 марта 2010 года в отеле «Crowne Plaza» города Талса Марион Джонс была представлена в качестве баскетболистки клуба женской национальной баскетбольной ассоциации «Талса Шок». Покинула команду 21 июля 2011 года, проведя за «Шок» 47 матчей (2,6 очка и 1,3 подбора в среднем за игру).

Кроме американского гражданства имеет гражданство Белиза (оттуда родом мать Марион). 3 октября 1998 года Джонс вышла замуж за американского толкателя ядра Си Джея Хантера (род. 1968). Развелась с Хантером в 2002 году. 28 июня 2003 года родила сына известному американскому спринтеру Тиму Монтгомери. 24 февраля 2007 года вышла замуж за спринтера с Барбадоса Обаделе Томпсона. В июле 2007 года родила Томпсону сына, а в июне 2009 года — дочь.

Примечания

Ссылки 
 WNBA Player Profile
 
 New York Times Topic: People: Marion Jones
 10-05-2007 Federal Plea Bargain Agreement
 12-28-2007 Marion Jones' Legal Filing Requesting Parole
 Complete text, audio, video of Marion Jones-Thompson apology speech
 California State Records before 2000

Прыгуны в длину США
Бегуны на короткие дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Чемпионы США по лёгкой атлетике
Баскетболисты США
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки «Талса Шок»
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике